Ogygios ist in der griechischen Mythologie:

 ein Beiname des Dionysos
 eine Schreibweise von Ogygos